utóirat, levelezés
 utóirat, jog
 Utóirat, Cseh Tamás 1987-es albuma